Cabinet Kiesinger, gouvernement fédéral ouest-allemand de 1966 à 1969
 Kurt Georg Kiesinger (1904 - 1988) homme politique ouest-allemand, ancien nazi, chancelier fédéral de 1966 à 1969
 Marie-Luise Kiesinger, épouse de Georg Kiesinger

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme